, littéralement « journée parfaite » en anglais, est le titre de plusieurs œuvres, notamment :

Cinéma 
 A Perfect Day, un film franco-libanais réalisé par Joana Hadjithomas et Khalil Joreige en 2005 ;
 A Perfect Day, le titre original de Un jour comme un autre, un film espagnol réalisé par Fernando León de Aranoa en 2015.

Musique 
A Perfect Day, chanson américaine écrite et composée par Carrie Jacobs-Bond de la Tin Pan Alley et publiée en 1910
Perfect Day, chanson de Lou Reed présente sur l'album Transformer sortie en 1972 ;
 A Perfect Day, album Stefanie Sun sorti en 2005 ;
 Perfect Day, album de Cascada sorti en 2007 ;
 Perfect Day, chanson de Cascada, sur l'album du même titre ;
 , chanson de Miriam Stockley utilisée dans la série animée .